Ива́н Ба́бкин:
 Бабкин, Иван Андрианович (1893—1963) — заместитель народного комиссара внешней торговли СССР.
 Бабкин, Иван Васильевич (1914—1961) — Герой Советского Союза.